Slapnica je lahko:
 Slapnica, Kakanj (Bosna in Hercegovina)
 Slapnica, Hrvaška
 Slapnica (potok)